Месопотамија може бити:

 Месопотамија
 Месопотамија (провинција), римска провинција
 Месопотамија (тема)
 Месопотамија (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Месопотамија (Тустла Чико), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику